Résultats détaillés de l'édition 2003 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière, appartenant à la catégorie International Series Gold, s'est tenue du 17 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Taylor Dent remporte son  en simple en battant en finale le tenant du titre Andy Roddick. C'est son  en International Series Gold et le dernier de sa carrière.
 En double Mark Knowles et Daniel Nestor remportent le titre face aux jumeaux américains Bob Bryan et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif. Les frères Bryan jouent leur  consécutive à Memphis, pour un unique titre en 2001.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2003) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Tennis masculin en 2003
ATP 2003
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en février 2003